En Pologne, Bolewice peut désigner :

 Bolewice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Bolewice, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.